

Кошкаратинський сільський округ — адміністративна одиниця, Жуалинський район, Жамбильська область
 Кошкаратинський сільський округ — адміністративна одиниця, Келеський район, Туркестанська область